Maktens män kan syfta på:

 Maktens män (TV-serie) – brittisk TV-serie från 1990–1995, originaltitel House of Cards
 Maktens män (film) – amerikansk film från 2011, originaltitel The Ides of March